Taouloukoult är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Chichaoua och regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Taouloukoult ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Taouloukoult är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Jebel Rott,  meter över havet,  km söder om Taouloukoult. Runt Taouloukoult är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bouabout,  km nordväst om Taouloukoult. Trakten runt Taouloukoult består till största delen av jordbruksmark. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz